Port lotniczy Tampere-Pirkkala – lotnisko w Finlandii o kodzie IATA TMP
 Trasa Mostu Północnego – budowana w Warszawie droga
 Pistolet maszynowy Steyr TMP – pistolet maszynowy austriackiej produkcji
 Towarzystwo Miłośników Polanicy – założone w 1973 r. towarzystwo regionalne w Polanicy-Zdroju
 Ciśnienie transmembranowe – z języka angielskiego trans-membrane pressure, TMP
 monofosforan tymidyny – mononukleotyd
 Tetrametylopirazyna – związek chemiczny
 Rozszerzenie .tmp – plik tymczasowy